Сорита-де-лос-Канес ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 101 человек (на 2010 год).

См. также 
 Реккополис

Население

Примечания

Ссылки 
 Datos del municipio
 [www.turismo-prerromanico.es/arterural/recopol/recopolficha.htm Arte Prerrománico Español: Recópolis]

Муниципалитеты Гвадалахары